Я́ри-Ма́тти Ла́твала (также известен под прозвищем "mr. vaudeville") (; род. 3 апреля 1985 года, Тёюся, Финляндия) — финский раллийный автогонщик, участвовавший в чемпионате мира по ралли в 2002-2019 годах. Трёхкратный вице-чемпион (2010, 2014, 2015), также дважды был бронзовым призёром. C 2003 года его бессменным штурманом являлся Миикка Анттила.

Латвала был хорошо известен своим агрессивным стилем пилотирования, на заре карьеры  его часто сравнивали с Колином Макреем. Обладает рекордом по количеству побед (18) среди пилотов, никогда не становившихся чемпионами мира. Также обладает рекордом по количеству стартов (209).

С 2021 года — руководитель команды Toyota Gazoo Racing WRT, заменил на этом посту 4-кратного чемпиона мира Томми Мякинена. В 2022 году гонщик Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованперя стал чемпионом мира.

Карьера 
Латвала стал постоянным участником чемпионата мира по ралли в 2007 году, выступая за команду Stobart VK M-Sport. В конце этого сезона он финишировал третьим на Ралли Ирландия, что стало его первым подиумом в WRC. В 2008 году он перешёл в команду BP-Ford Abu Dhabi World Rally, став напарником другого финского пилота — Микко Хирвонена. На втором ралли сезона, Ралли Швеция, Латвала одержал свою первую победу, став попутно самым молодым победителем этапа в истории раллийного чемпионата мира (22 года 313 дней). Это достижение превзошел в 2021 году Калле Рованперя, выиграв свое первое ралли ещё до достижения возраста 21 года.

Личная жизнь 
В 2008 году Латвала переехал из Финляндии в Монако, а в 2020 году вернулся на родину. 

В 2017—2019 годах был помолвлен с финской медиа-персоной Майсой Торппа.

Победы в чемпионате мира 
Латвала побеждал на 12 разных ралли.

Результаты выступлений

Статистика 
Показатели, по которым Латвала был лучшим в сезоне (за исключением стартов и сходов), выделены зелёным цветом. Полужирным - лучшие лично для него.

Чемпионат мира 
В 2002-2006 годах участвовал на отдельных этапах, но набрал только 9 очков в 2006 году.

PWRC

Рекорды в чемпионате мира по ралли

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Яри-Матти Латвала  
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Профиль  на сайте gamma.nic.fi
 

Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии